Kalte Füße steht für:

 Kalte Füße (2018), deutsch-österreichischer Spielfilm von Wolfgang Groos (2018)

Siehe auch:

 Heiße Schüsse, kalte Füße, Originaltitel Hot Lead and Cold Feet, Film von Robert Butler (1978)
 Heiße Ware – Kalte Füße, Originaltitel The Intelligence Men, Film von Robert Asher (1965)